

Geografia
Corea – regione dell'Asia, politicamente divisa in Corea del Nord e Corea del Sud
Corea Castelluccia San Paolo – frazione residenziale di Roma Capitale nel Municipio Roma IX

Altro
Corea – antica danza popolare, di origine greca, simile, nelle forme e nelle liturgie, a pizzica, pizzicata, tarantella, e altri.
Corea – movimenti patologici delle estremità: mani, piedi, bocca, lingua.
Corea – tipo di baracca
Chick Corea – pianista e tastierista statunitense
Malattia di Huntington o còrea di Huntington - malattia genetica

Altri progetti